Il passato rubato (The Hidden Past) è un romanzo del 1999 scritto da Jude Watson ispirato al ciclo di Guerre stellari, pubblicato in Italia nel 2000 da Fratelli Fabbri Editori. È il terzo libro della serie Star Wars: Apprendista Jedi, che racconta dell'apprendistato del tredicenne Obi-Wan Kenobi, undici anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma. Fa parte dell'Universo espanso.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari